Ekman är ett svenskt efternamn som den 31 december 2012 bars av 7 372 personer bosatta i Sverige.

Släkter
 Ekman (släkter)
 Ekman från Göteborg
 Ekman (skådespelarsläkt)

Personer med efternamnet Ekman

A
 Agneta Wrangel Ekman (1917–2006), svensk konstnär
 Alexander Ekman (född 1984), dansare och koreograf
 Anders Ekman (1833–1855), finländsk målare
 Andreas Ekman Duse (född 1945), ämbetsman
 Antti Ekman (född 1982), finländsk bandyspelare
 Arne Ekman (född 1945), astronom, förlagsredaktör
 Augusta Ekman (1826–1893), konstnär och slottsfru
 Axel Ekman (1869–1939), bruksdisponent och politiker

B
 Benny Ekman (född 1955), konstnär
 Birger Ekman (1905–1999), tecknare och grafiker
 Bo Ekman (född 1937), företagsledare

C
 Carl Ekman, flera personer
 Carl Ekman (1883–1957) (1883–1957), företagare och konsul
 Carl Ekman (1868–1953), företagare, kommunalpolitiker och konsul
 Carl Ekman (militär) (1883–1966), sjömilitär
 Carl Christoffer Ekman (1747–1818), finländsk ämbetsman
 Carl Daniel Ekman (1845–1904), ingenjör och industriman
 Carl Edvard Ekman (1826–1903), bruksägare och politiker
 Carl Gustaf Ekman (1738–1819), ämbetsman och riksdagsman
 Carl Gustaf Ekman (1872–1945), statsminister
 Carl Josef Ekman (1870–1952), direktör och kommunalpolitiker

D
 David Evert Ekman (1916–2000), översättare av andliga sånger

E
 Elisabeth Ekman (1862–1936), botaniker
 Ellen Ekman (född 1986), illustratör och serieskapare
 Elon Ekman (1940–2022), ekonom, företagare
 Elsa Ekman-Eurén (1881–1973), konstnäroch teckningslärare
 Emil Ekman (1815–1900), kommendörkapten och företagsledare
 Emil Ekman (konstnär) (1880–1951), marinmålare och etsare
 Erik Ekman (1906–1986), konstnär
 Erik Leonard Ekman (1883–1931), botaniker och forskningsresande
 Ernst Ekman (1904–1985), tidningsman

F
 Fam Ekman (född 1946), norsk konstnär
 Fatima Ekman (Svendsen) (född 1944), textilkonstnär, tidigare skådespelare
 Fredric Joachim Ekman (1798–1872), finländsk präst
 Fredrik Ekman (författare) (född 1965), musikdramatiker och författare
 Fredrik Ekman (präst) (1839–1927)
 Fredrik Johan Ekman (1798–1872),finländsk präst, målare och skulptör
 Fredrik Laurentz Ekman (1830–1890), kemist
 Frithiof Ekman, (1871–1941), arkitekt
 Fritjof Ekman (1888–1952), fackföreningsman och politiker

G
 Greta Ekman (1887–1978), kostymtecknare
 Gunnar Ekman (född 1943), friidrottare
 Gunnar Ekman (direktör) (1908–2002),företagsledare
 Gunnar Ekman (zoolog) (1883–1937), finländsk zoolog
 Gustaf Ekman, flera personer
 Gustaf Ekman (1804–1876), metallurg och bruksdisponent
 Gustaf Ekman (1852–1930), naturforskare och företagsledare
 Gustaf Ekman (1872–1959), industriman och bankman
 Gustaf Ekman (1906–1977), bruksdisponent
 Gustaf Henric Ekman (1774–1847) grosshandlare och kommunalman
 Gösta Ekman, flera personer
 Gösta Ekman (psykolog) (1920–1971)
 Gösta Ekman (ämbetsman) (1919–2013), jurist och ämbetsman
 Gösta Ekman den äldre (1890–1938), skådespelare
 Gösta Ekman den yngre (1939–2017), skådespelare

H
 Hans Ekman (cirka 1666–1743), företagsledare
 Hasse Ekman (1915–2004), regissör, skådespelare
 Henrik Ekman (född 1951), biolog, författare
 Henrik Ekman (präst) (1895–1973), präst och målare
 Hilding Ekman (1893–1966), friidrottare
 Håkan Ekman (1650-talet–1718), riksdagsman, borgmästare, psalmdiktare
 Härje Ekman (1908–1988), konstnär och teaterdekoratör

I
 Ida Ekman (1874–1942), finländsk sångerska
 Isidor Ekman (1829–1916), läkare

J
 Jakob Ekman (1842–1915), präst, missionsföreståndare och författare
 Jan Ekman (född 1967), handbollsmålvakt
 Janne Ekman (1815–1908), grosshandlare och politiker
 Joel Ekman, adlad Gripenstierna (1637–1697), ämbetsman och finansman
 Joel Ekman, amerikansk trumslagare
 Johan Ekman (1854–1919), affärsman och politiker
 Johan August Ekman (1845–1913), ärkebiskop
 Johan Jacob Ekman (1771–1814), läkare och konstkännare
 Johan Wilhelm Ekman (1842–1907), ingenjör och företagsledare
 Johannes Ekman (född 1946), kulturjournalist, radioman
 Johannes Ekman (gördelmakare) (1782–1827), gördelmakare och ciselör
 John Ekman (1880–1949), skådespelare
 John Valdemar Ekman (1879–1949), företagsledare
 Jonathan Ekman (född 1977), VD för stiftelsen Livets Ord
 Josef Ekman (1870–1952), företagare, politiker
 Jutta Ekman (1940–2003), filmproducent

K
 Kajsa "Ekis" Ekman (född 1980), kulturjournalist, debattör, författare
 Karl Ekman, flera personer
 Karl Ekman (jurist) (1863–1950), ämbetsman, politiker
 Karl Ekman (pianist) (1869–1947), finländsk pianist
 Karl Ekman (präst) (1877–1952), prost och hovpredikant 
 Karl Ekman (översättare) (1895–1962), finlandssvensk författare och översättare
 Karl Erik Ekman (född 1917), friidrottare
 Kenneth Ekman (född 1945), ishockeyspelare
 Kerstin Ekman (född 1933), författare
 Kerstin Ekman (politiker) (1929–2011), ingenjör, politiker
 Kerstin Ekman-Zethræus (1913–2007), akvarellist och textilkonstnär
 Kevin Ekman-Larsson (född 1995), ishockeyspelare
 Krister Ekman (född 1940), konstnär, skådespelare

L
 Lars Ekman, flera personer
 Lars Ekman (professor) (1930–2010), veterinär, professor i klinisk kemi
 Lars Ekman (sångare) (1929–2005), opera- och operettsångare
 Leif Ekman (1893–1967), friidrottare och godsägare
 Lena Ekman (född 1950), vissångerska
 Lotten Ekman (1880–1910), journalist

M
 Madeleine Ekman (född 1965), filmproducent
 Maja Ekman Olin (1971–2020), manusförfattare, barnskådespelare
 Maria Ekman, flera personer
 Maria Ekman (donator) (1846–1915)
 Maria Ekman (översättare) (född 1944)
 Marie-Louise Ekman (född 1944), konstnär, teaterchef
 Michel Ekman (född 1956), finländsk litteraturkritiker och forskare
 Mikael Ekman, flera personer
 Mikael Ekman (journalist) (född 1980)
 Mikael Ekman (regissör) (född 1943), filmregissör
 Monica Ekman (född 1941), skådespelare
 Måns Ekman (född 1964), musiker

N
 Nannes Ekman (1877–1953), företagsledare
 Nils Ekman, flera personer
 Nils Ekman (ishockeyspelare) (född 1976)
 Nils Ekman (militär) (1897–1947)
 Nils Ekman (musiker) (1900–1934)
 Nils Ekman (skådespelare) (1915–1998)

O
 Olaus Ekman (1639–1713), präst
 Oliver Ekman Larsson (född 1991), ishockeyspelare
 Olof Ekman (1912–1998), filmfotograf, kortfilmsregissör
 Oscar Ekman (1812–1907), affärsman, politiker och filantrop
 Otto Kristian Ekman (1791–1866), läkare och fornforskare

P
 Paul Ekman (född 1934), amerikansk psykolog
 Pehr Johan Ekman (1816–1884), byggmästare och arkitekt
 Percy Ekman (1889–1966), militär.
 Peter I Ekman (1663–1716), handlande i Vänersborg
 Peter II Ekman (1704–1783), handlande i Göteborg
 Peter III Ekman (1740–1807), handlande i Göteborg

R
 Ragnar Ekman (1901–1960), tidningsman
 Richard Ekman (1874–1954), konstnär
 Robert Wilhelm Ekman (1808–1873), finländsk konstnär
 Rolf Ekman, flera personer
 Rolf Ekman (neurokemist) (född 1938)
 Rolf Ekman (författare) (1921–1982)

S
 Sanna Ekman (född 1965), skådespelare
 Sara-Brita Ekman (1907–2001), konstnär och grafiker
 Sophie Ekman (född 1944), läkare
 Stefan Ekman (född 1944), skådespelare
 Stig Ekman (1930–2019), historiker och professor
 Stina Ekman (född 1950), skulptör
 Sven Ekman (ingenjör) (1865–1947), ingenjör och lärare
 Sven Ekman (1876–1964), zoolog

T
 Thorsten Ekman (1869–1961), fiskeriintendent
 Tommy Ekman (barytonsångare) (född 1956), konsert- och kyrkosångare
 Tommy Ekman (född 1961), musiker
 Torgil Ekman (född 1935), datalog, läroboksförfattare
 Torvald Ekman (1900–1981), finländsk militär

U
 Ulf Ekman (född 1950), frikyrkoledare
 Ulla Ekman-Dahlbäck (1924–2011), konstnär

V
 Walfrid Ekman (1874–1954), fysiker och oceanograf
 Vilhelm Ekman (1823–1900), svensk bankman och donator
 Wilhelm Ekman, flera personer
 Wilhelm Ekman (1875–1946) (1875–1946), företagsledare inom skogsindustrin
 Wilhelm Ekman (1912–1986), bruksdisponent
 Wilhelm Ekman (musiker) (1894–1952), finländsk musiker

Y
 Yngve Ekman (1925–2008), militär

Å
 Åsa Ekman (född 1972), regissör, journalist, fotograf och klippare

Se även
 Gatunamn i Göteborg

Referenser

Noter

Källor
Nationalencyklopedin på internet (prenumerant). Uppslagsord : Ekman
Svensk uppslagsbok, Malmö 1931

Vidare läsning 

 

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn